Ville Virtanen ist der Name folgender Personen:

* Ville Virtanen (Schauspieler) (* 1961), finnischer Schauspieler
 Ville Virtanen, bekannt als Darude  (* 1975), finnischer DJ